

События

Римская республика 
 Консулы: Гней Корнелий Лентул (патриций) и Публий Лициний Красс (плебей); проконсулы: Гай Эгнаций (в Азии) и Тит Дидий (в Ближней Испании); преторы: Луций Домиций Агенобарб (на Сицилии) и Луций Корнелий Сулла (в Риме); эдил: Гай Сентий; народный трибун: Марк Дуроний; квестор: Гай Эгнатулей; монетные триумвиры: Гай Эгнатулей и Луций Помпоний Молон; цензоры: Луций Валерий Флакк (патриций) и Марк Антоний (плебей); авгур: Гай Марий.
 Г. Дециан, обвинитель Фурия, сам осуждён за причастность к смерти Сатурнина.
 Римляне подчиняют медов и дарданов.
 Луций Домиций Агенобарб предпринимает жёсткие меры для восстановления порядка на Сицилии.
 Цензоры исключают из сената М. Дурония.
 Декрет римского сената запрещает человеческие жертвоприношения.
 Луций Корнелий Сулла становится претором и представляет охоту на львов впервые на играх в Риме.
 Тит Дидий назначен проконсулом Ближней Испании.

Азия 
 Ариарат VIII изгнан из Каппадокии Митридатом и вскоре после этого умирает.

Китай 
 Неудачный поход ханьской армии под командованием Ли Гуан-Ли против Хунну.

Япония 
 Судзин становится императором Японии (предполагаемая дата)

Родились 
 Корнелия Цинилла — дочь Луция Корнелия Цинны и первая супруга Гая Юлия Цезаря.

Скончались 
 Император Кайка — 9-й правитель Японии.

См. также

Примечания